В парному жіночому розряді тенісного турніру Brasil Open 2001, що проходив у рамках Туру WTA 2001, Аманда Кетцер і Лорі Макніл виграли титул, у фіналі перемігши пару Ніколь Арендт і Патрісія Тарабіні 6–7 (8–10), 6–2, 6–4.

Сіяні пари 

 Єлена Докич /  Вірхінія Руано Паскуаль (1-ше коло)
 Ніколь Арендт /  Патрісія Тарабіні (фінал)

 Марія Хосе Мартінес Санчес /  Анабель Медіна Гаррігес (1-ше коло)
 Сільвія Фаріна /  Жанетта Гусарова (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Brasil Open